La tolerància a una droga o medicament és la capacitat que té el cos de lluitar contra els efectes d'aquesta perquè no afecti al sistema nerviós. La tolerància varia depenent de l'individu, és a dir, que no hi ha la mateixa reacció a una substància entre dues persones que la prenen.
Alhora, depenent de la potència que tingui una droga o medicament, la tolerància d'aquesta pel cos es fa més difícil, i sovint impossible.

Medicina